Strawson ist der Familienname folgender Personen:

 Galen Strawson (* 1952), britischer Philosoph
 Peter Strawson (1919–2006), britischer Philosoph